John English est un ancien député fédéral canadien et un membre de la société royale du Canada.
John English (1903-1969) est un réalisateur et monteur britannique.
Jonh English est un ancien joueur de hockey sur glace.